Arroyo Negro kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Arroyo Negro, Martínez de la Torre, ort, 
 Arroyo Negro, Misantla, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar